L'Open de Gibraltar de snooker 2018 est un tournoi de snooker professionnel ranking comptant dans la saison 2017-2018. L'évènement s'est déroulé du 9 au  au Victoria Stadium. Le tableau regroupe 128 joueurs dont une majorité de professionnels. On note également la participation du joueur français Brian Ochoiski.

Le tenant du titre de la compétition est Shaun Murphy. Il avait battu en finale Judd Trump. Cette année, c'est Ryan Day qui a remporté l'épreuve contre Cao Yupeng avec un score de 4 à 0.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 25 000 £
 Finaliste : 12 000 £
 Demi-finalistes : 6 000 £
 Quart de finalistes : 4 000 £
 Huitième de finalistes : 3 000 £
 Seizième de finalistes : 2 000 £
 Joueurs du deuxième tour : 1 000 £
Dotation totale : 153 000 £

Le break maximum (147 points) est récompensé de 25 000 £.

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 7 au .

Tour 1

Tour 2

Tour 3

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 

 140, 130  Stuart Bingham

 140  Scott Donaldson

 140  Anthony McGill

 135, 107  Kyren Wilson

 134  Martin O'Donnell

 130  Li Hang

 130  Jack Lisowski

 128  Jackson Page

 123  Cao Yupeng

 123  Mike Finn

 122, 113, 105  Joe Perry

 121  Jamie O'Neill

 118  Dominic Dale

 115, 100  Liang Wenbo

 112, 104  Jamie Cope

 112  Gary Wilson

 112  Hammad Miah

 111, 107, 104, 100  Ryan Day

 110  Jamie Jones

 109, 107  Zhang Anda

 108  Tian Pengfei

 104  Michael Georgiou

 104  Craig Steadman

 100  Oliver Brown

 100  Zhao Xintong

 125  James Cahill

 124  Ian Martin

 114  Saqib Nasir

 114  Steven Hallworth

 104  Joe O'Connor

Références

Liens externes 
 

Open de Gibraltar de snooker
Snooker en 2018
Sport à Gibraltar en 2018
Sport en mars 2018